La Pierre blanche désigne notamment :
 La Pierre blanche, une série télévisée suédoise
 La Pierre Blanche, un menhir situé sur la commune de Pocé-les-Bois en Ille-et-Vilaine (France), 
 La Pierre Blanche, une association française à but non lucratif visant à l'accueil et à l'assistance aux personnes privées de droits fondamentaux comme l'accès au logement, à la nourriture ou encore à la santé.

Voir aussi 
 Menhir des Pierres Blanches, sur la commune de Corsept dans le département de la Loire-Atlantique (France).